Крок () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Обюссон. Население кантона на 2006 год составляло 3042 человек.

Код INSEE кантона — 2313. Всего в кантон Крок входят 14 коммун, из них главной коммуной является Крок.

Коммуны кантона 

Бавиль — население 181 чел.
Крок (Крёз) — население 506 чел.
Флейя — население 349 чел.
Ла-Мазьер-о-Бонз-Омм — население 63 чел.
Ла-Вильнёв — население 73 чел.
Ла-Вильтель — население 165 чел.
Мереншаль — население 762 чел.
Поншарро — население 88 чел.
Сент-Аньян-пре-Крок — население 202 чел.
Сен-Бар — население 104 чел.
Сен-Жорж-Нигремон — население 155 чел.
Сен-Морис-пре-Крок — население 118 чел.
Сент-Ораду-пре-Крок — население 119 чел.
Сен-Парду-д’Арне — население 157 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз